Lehmbach ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Lehmbach (Bad Berleburg), Siedlungsplatz der Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lehmbach (Neumarkt-Sankt Veit), Einöde der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lehmbach (Rösrath), Siedlungsplatz der Stadt Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

von Gewässern:
 Lehmbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs (zur Dill) unterhalb von Langenaubach, Stadt Haiger, Landkreis Lahn-Dill, Hessen
 Lehmbach (Berke), linker Zufluss der Berke in Berk, Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, die in die Kyll mündet
 Lehmbach (Binna), rechter Zufluss der Binna bei Fäld, Gemeinde Binn, Bezirk Goms, Kanton Wallis
 Lehmbach (Eder), rechter Zufluss der Eder (zur Fulda) gegenüber Berghausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lehmbach oder Mascheider Bach, rechter Zufluss des Föhrenbachs (zur Mosel) in Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Lehmbach (Goldbach), zwei linke Zuflüsse des Goldbachs (zur Thur, zum Hochrhein) in der Gemeinde Flawil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen; flussabwärts:
 Lehmbach (Goldbach, Sägen), Zufluss bei Sägen
 Lehmbach (Goldbach, Stocken), Zufluss vor Stocken
 Lehmbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Oberhofen im Inntal, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Lehmbach (Liesing), rechter Zufluss der Liesing (zur Mur) gegenüber Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Lehmbach (Nuhne), rechter Zufluss der Nuhne bei Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Lehmbach (Sülz), rechter Zufluss der Sülz in Lehmbach, Stadt Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lehmbach (Trierbach), rechter Zufluss des Trierbachs vor Bauler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lehnbach
 Lembach